Corazzo steht für:

 Kloster Corazzo, eine ehemalige Zisterzienserabtei
 Juan Carlos Corazzo (1907–1986), uruguayischer Fußballspieler und -trainer